Вагман — фамилия.
 Вагман, Адам (более известен как Адам Важик; 1905—1982) — польский поэт, прозаик и переводчик, редактор.
 Вагман, Хаим Лейб (более известен как Леон Тристан; 1900—1941) — польский кинорежиссёр, актёр, сценарист, кинокритик и теоретик кино.